Гево́рг Давтя́н: Давтян, Геворг Грантович (род. 1946) — инженер-механик, депутат парламента Армении.
 Давтян, Геворг Оганесович (род. 1983) — армянский тяжелоатлет.